Maybee ist der Name von:

 Maybee, Michigan
 MayBee (* 1979), südkoreanischer Sänger
 Milton Edgar Maybee (1872–1947)
 George Maybee (1913–1973), kanadischer Organist, Chorleiter und Musikpädagoge